The Sentinel kan syfta på:

 The Sentinel, brittisk tidning
 originaltitel på den amerikanska filmen Hotet inifrån (2006)
 originaltitel på den amerikanska TV-serien Spejaren
 The Sentinel (Heard- och McDonaldöarna), klippa